Муртыги́т — топоним в России.

 Муртыгит — посёлок в Тындинском районе Амурской области.
 Муртыгит — река, составляющая р. Малый Ольдой.
 Муртыгит — железнодорожная станция Байкало-Амурской магистрали.